Il singolare maschile del Dubai Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Novak Đoković, ma è stato sconfitto in semifinale da Andy Murray. In finale Roger Federer ha sconfitto Murray per 7-5, 6-4. Secondo titolo in stagione e quinto a Dubai per lo svizzero.

Teste di serie 

 Novak Đoković (semifinale)
 Roger Federer (campione)
 Andy Murray (finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)

  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Mardy Fish (secondo turno)
  Janko Tipsarević (quarti di finale)
  Juan Martín del Potro (semifinale)

Qualificati 

  Lukáš Lacko (secondo turno)
  Andrej Golubev (secondo turno)

  Michael Berrer (primo turno)
  Marco Chiudinelli (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2012
ATP World Tour 2012